Джо́рджо Наполита́но (; р. 29 июня 1925 года, Неаполь, Королевство Италия) — итальянский государственный политический и общественный деятель, Пожизненный сенатор Италии с 2005 по 2006 год и с 14 января 2015 года.

С 2006 по 2015 год — 11-й президент Итальянской республики, являлся одним из самых пожилых действующих руководителей государства в мире. С 1996 по 1998 — министр внутренних дел Италии, с 1992 по 1994  — Председатель Палаты депутатов Италии.

Биография

Ранние годы 
Родился 29 июня 1925 года в Неаполе. В 1942 году поступил на юридический факультет Неаполитанского университета имени Фридриха II, сотрудничал в журнале университетской фашистской группы (GUF) IX maggio, в котором занимался театральной и кинематографической критикой (в своих мемуарах 2005 года Наполитано утверждал, что в действительности эта группа сплотила антифашистски настроенных интеллектуалов). В 1942 году в качестве корреспондента Наполитано присутствовал на 10-м Венецианском кинофестивале. В 2010 году он стал первым президентом Италии, принявшим участие в официальном открытии Венецианского кинофестиваля (67-го), и накануне церемонии, на вечере памяти актёра Витторио Гассмана, вспомнил их первую встречу на кинофестивале в 1942 году.

В 1944 году Наполитано установил контакт с неаполитанской организацией коммунистов, возглавляемой  и .

Партийная карьера 
В 1945 году вступил в Итальянскую коммунистическую партию, являлся секретарём отделения ИКП в Казерте (1951—1957), секретарём организации ИКП в Неаполе (1962—1966). В 1956 году вошёл в Центральный комитет партии, в 1963 — в Правление (Direzione), с 1966 по 1969 год входил в Секретариат. С 1975 по 1979 год отвечал за экономическую политику ИКП, с 1986 по 1989 год — за международные связи, а затем вплоть до 1992 года состоял министром иностранных дел теневого правительства компартии, а после её самороспуска — Демократической партии левых сил. Был активным сторонником «итальянского пути к социализму» и еврокоммунизма. После роспуска ИКП участвовал в трансформации структуры компартии в ДПЛС, а затем — в партию Левых демократов.

После подавления советскими войсками Венгерского восстания 1956 года Наполитано, взглавлявший в тот период комитет по проблемам Юга Италии в ЦК компартии, вступил в полемику с  (внуком известного государственного деятеля Джованни Джолитти), который в знак протеста против поддержки руководством ИКП советской политики вышел из партии. В частности, Наполитано заявил, что действия СССР помогли Венгрии избежать хаоса и торжества контрреволюции, а также способствовали сохранению мира во всём мире.

В итальянском парламенте 
С 1953 по 1963 и с 1968 по 1992 год состоял в коммунистической фракции Палаты депутатов итальянского парламента (с 1981 по 1987 год в парламенте VIII и IX созывов возглавлял фракцию), в 1992—1994 годах в парламенте XI созыва — во фракции ДПЛС, в 1994—1996 годах в парламенте XII созыва — во фракции прогрессистов-федералистов (Progressisti-Federativo). В 1992—1994 годах был председателем палаты. 29 июня 1955 года Наполитано возглавил в Казерте несанкционированную манифестацию коммунистов численностью около 500 человек, в том числе вооружённых деревянными палками, под лозунгами в поддержку провозглашённой парламентом в 1950 году аграрной реформы, ход которой тормозился в консервативно настроенной провинции Казерта. Шествие началось у штаб-квартиры местного отделения Национальной ассоциации партизан Италии (ANPI), сопровождалось стычками с полицией и завершилось у здания  (провинциального управления полиции). Наполитано лично вошёл в кабинет квестора и обвинил его подчинённых в безответственности (поскольку считал, что действия полиции могли спровоцировать более серьёзные беспорядки). Молодой депутат был обвинён в оскорблении должностного лица (статья 341 Уголовного кодекса Италии) и в организации собрания без предуведомления властей (статья 18 свода законов об общественной безопасности), но проведённое парламентской комиссией расследование завершилось без привлечения Наполитано к какой-либо форме ответственности.

В Европейском парламенте 
В 1989—1992 годах — член фракции  Европарламента, в 1999 году вновь был избран в Европарламент (по списку партии Левые демократы) и до 2004 года входил во фракцию Прогрессивный альянс социалистов и демократов.

В правительстве 
C 17 мая 1996 по 21 октября 1998 года Наполитано занимал должность министра внутренних дел в первом правительстве Романо Проди (24 мая 1996 года на него одновременно были возложены обязанности по координации гражданской обороны).

Будучи министром, инициировал вместе с министром социальной солидарности Ливией Турко так называемый  (закон № 40 от 6 марта 1998 года), призванный поощрять легальную иммиграцию в Италию и препятствовать нелегальной. В соответствии с этим нормативным актом была создана сеть центров временного пребывания (Centri di Permanenza Temporanea), в которых желающие въехать в Италию без документов должны были находиться в течение 30 дней и, в случае невозможности установить их личность за этот срок, подлежали депортации в течение 15 дней.

Сенатор 
Пожизненный сенатор с 23 сентября 2005 по 2006 год (по назначению президента) и с 14 января 2015 года.

Президентство 
Избран президентом страны 10 мая 2006 года в 4-м туре голосования, вступил на должность 15 мая. На президентском посту во время итальянского правительственно-парламентского кризиса 2008 года, когда парламент выразил недоверие правительству, не принял отставку Романо Проди и распустил парламент. Вторично сыграл важную роль в управлении страной в 2011 году, предложив на пост премьер-министра Марио Монти, — как отмечалось в New York Times, тем самым Наполитано «оркестровал одну из самых сложных политических перестановок в послевоенной Италии, оставаясь ключевым гарантом политической стабильности».

В шестом туре президентских выборов в Италии, 20 апреля 2013 года, 87-летний Джорджо Наполитано стал первым в истории Италии переизбранным президентом. 22 апреля принял присягу.

Резонансным было решение 13 августа 2013 года, принятое президентом. Он отказал в помиловании бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.

В период своего президентства Наполитано назначил пятерых премьер-министров: Романо Проди (2006—2008), Сильвио Берлускони (2008—2011), Марио Монти (2011—2013), Энрико Летта (2013—2014), Маттео Ренци (с 2014). Кроме того, он назначил пятерых судей Конституционного суда:  (17 февраля 2009), Марту Картабья (2 сентября 2011), Джулиано Амато (12 сентября 2013),  (18 октября 2014),  (18 октября 2014) и пятерых пожизненных сенаторов: Марио Монти (9 ноября 2011), а также на общей церемонии 30 августа 2013 года — Клаудио Аббадо, Елену Каттанео, Ренцо Пиано и Карло Руббиа.

В конце 2014 года Наполитано заявил, что он в течение нескольких недель уйдёт в отставку.

14 января 2015 года в 10:35 подписал акт о своей отставке с поста президента Италии.

В отставке 
В августе 2015 года Наполитано посредством обмена открытыми письмами вступил в полемику с известным журналистом, одним из основателей газет l’Espresso и La Repubblica Эудженио Скальфари, доказывая необходимость реформы Сената, которую проводит через парламент премьер-министр Маттео Ренци (в частности, Наполитано высказал несогласие с утверждением оппонента, что упомянутые изменения несут угрозу демократии).

Семья 
Джорджо Наполитано — сын уроженца Куминьяно адвоката, поэта и эссеиста Джованни Никола Северино Наполитано (1883—1955) и Каролины Боббио. Родители поженились в Неаполе 30 января 1921 года.

В 1959 году Наполитано женился на Марии Клио Биттони с совершением гражданской церемонии в муниципалитете Рима. Клио родилась на острове Понца, где её родители Амлето Биттони (Amleto Bittoni) и Дива Кампанелла (Diva Campanella) находились в качестве политзаключённых фашистского режима. Они назвали её в честь дочери их друга, грека по национальности, находившегося с ними в заключении. Однако, поскольку католической святой с именем Клио нет, впоследствии бабушка тайно крестила её под именем Мария. Тем не менее, сыновья Наполитано — Джованни (род. 1961) и Джулио (род. 1969) не были ими крещены.

Награды

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография
 
 
 

Депутаты Европарламента от Италии
Члены Итальянской коммунистической партии
Члены Демократической партии левых сил (Италия)
Члены партии «Левые демократы»
Министры внутренних дел Италии
Пожизненные сенаторы Италии
Выпускники Неаполитанского университета имени Фридриха II
Правители Европы XXI века
Председатели Палаты депутатов Италии
Лауреаты премии Дэна Дэвида
Почётные доктора Болонского университета
Почётные доктора Павийского университета